"La araña" (Die Spinne, 1915) es un relato de Hanns Heinz Ewers basado en el cuento de terror "El ojo invisible o el albergue de los tres ahorcados" (L'oeil invisible ou l'auberge des trois-pendus, 1857) de Émile Erckmann (1822-1899) y Alexandre Chatrian (1826-1890).

Argumento 
Tres hombres se han suicidado de forma consecutiva de la habitación número siete del hotel Stevens; el protagonista del relato es Richard Bracquemont, un estudiante de medicina cuyo deseo de resolver el misterio le hará ser el cuarto inquilino en la misma habitación de hotel. Tras unos días allí, al igual que sus predecesores, siente una atracción hacia la ventana de la habitación, lo que finalmente le lleva a la muerte.

Referencias

Enlaces externos 
 Adaptación a cómic de La araña.

La araña